Свантесон () — шведская патронимическая фамилия. Известные носители:
  — шведская легкоатлетка 1940-х годов.
  (род. 1992) — шведский футболист.
  (род. 1933) — шведский пловец, участник Олимпийских игр 1952 года.
  (род. 1963) — шведский теннисист.
  (род. 1944) — шведский лингвист, специалист по фонологии языков Азии, профессор Лундского университета.
 Свантессон, Элизабет (род. 1967) — шведский экономист, педагог и государственный деятель, член риксдага с 2006 и министр занятости Швеции в 2013—2014 годах.

Вымышленные
 Сванте Свантесон, более известный как Малыш (в оригинале Lillebror, «братик») — заглавный персонаж трилогии о Малыше и Карлсоне писательницы Астрид Линдгрен.